Ста́нкович (, ) — сербская и хорватская фамилия. Известные носители:
 Станкович, Александар (1907—1941) — югославский сербский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Станкович, Борисав (1876—1927) — сербский писатель и драматург.
 Станкович, Бранко (1921—2002) — югославский футболист.
 Станкович, Василий Васильевич (род. 1946) — советский фехтовальщик на рапирах, олимпийский призёр.
 Станкович, Воислав (род. 1987) — сербский футболист.
 Станкович, Деян (род. 1978) — сербский футболист.
 Станкович, Деян (род. 1985) — швейцарский футболист.
 Станкович, Драган (род. 1985) — сербский волейболист.
 Станкович, Драгана (род. 1995) — сербская баскетболистка.
 Станкович, Евгений Фёдорович (род. 1942) — украинский композитор и педагог.
 Станкович, Иван (род. 1982) — сербский гандболист, правый крайний французского клуба «Кретей».
 Станкович, Йован (род. 1971) — югославский футболист и футбольный тренер.
 Станкович, Корнелий (1831—1865) — сербский композитор, пианист и музыкальный писатель, педагог.
 Станкович, Марко (род. 1986) — австрийский футболист.
 Станкович, Милан (род. 1987) — сербский певец.
 Станкович, Неманя (в монашестве Акакий; род. 1971) — предстоятель Сербской истинно православной церкви, епископ Утешительевский.
 Станкович, Симеон (1886—1960) — епископ Сербской православной церкви, епископ Шабацко-Валевский.
 Станкович, Синиша (1892—1974) — югославский сербский учёный-биолог и политик, первый глава Сербии в составе Югославии.
 Станкович, Сладжана (1965—1999) — сербская военнослужащая, участвовавшая в Косовской войне.
 Станкович, Филип (род. 2002) — сербский футболист, вратарь.
 Станкович, Цицан (род. 1992) — австрийский футболист.

См. также 
 Станкевич